Липу́чка () — род двудольных растений, входящий в семейство .

Виды рода часто трудноразличимы, отличаясь только по строению плодов.

Ботаническое описание 
Однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения, покрытые простым жестковатым опушением.

Цветки в длинных многоцветковых кистевидных соцветиях, с прицветниками. Чашечка почти раздельная, пятидольчатая, доли её линейные, распростёртые или расходящиеся. Венчик обычно голубой, часто мелкий, с короткой трубкой, с пятилопастным колокольчатым или колесовидным отгибом. В основании лопастей имеются пять небольших жёлтых сводиков. Тычинки в количестве 5, короче трубки венчика. Столбик несёт цельное рыльце, короче трубки.

Плод — ценобий из четырёх эрем, трёхгранных в сечении, снаружи с 1—3 рядами шипиков или бугорков, реже — с зубчатым крылом.

Ареал 
Наибольшее число видов сконцентрировано в Средней Азии, также род распространён в Юго-Восточной Европе, Северной Америке, Восточной Азии, Африке.

Таксономия

Синонимы 
 , nom. superfl.
 
 , nom. superfl., nom. rej.

Виды

Примечания

Литература 
 
 

Бурачниковые